Robin – germańskie imię męskie i żeńskie
 Robin – szereg fikcyjnych postaci, będących pomocnikami Batmana
 Robin, Robin Packalen (ur. 1998) – fiński piosenkarz
 Robin – szwedzki serial animowany
 Robin – brytyjskie magazyn ilustrowany dla dzieci wydawany w latach 1953–1969
 Robin (The Hooded Man) – singel zespołu Clannad, z albumu Legend, motyw przewodni serialu Robin z Sherwood
 HMS Robin – trzy brytyjskie okręty
 USS Robin – trzy amerykańskie okręty

Zobacz też 
 Robin Hood
 Batman i Robin